Grabmal Egestorff oder Egestorff-Grabmal oder Egestorffsche Gruft bezeichnet folgende Grabmäler:

* Egestorff-Grabmal (Bremen), denkmalgeschütztes, 1880 errichtetes Erbbegräbnis des Kaufmanns Johann Ludwig Egestorff und Verwandter in Bremen-Schwachhausen, Ortsteil Riensberg
 Egestorff-Grabmal (Hannover), klassizistisches Grabdenkmal und Granitquader für den Kalkjohann und die Familie von Georg Egestorff auf dem Kirchfriedhof der Lindener Martinskirche